

Geografia 
 Australia
 Badger Island – isola facente parte del Badger Group, un sottogruppo delle isole Furneaux
 Canada
 Badger – città della Divisione No. 6, Terranova e Labrador
 Regno Unito
 Badger – parrocchia civile dello Shropshire
 Stati Uniti d'America
 Badge – census-designated place nel Borough di Fairbanks North Star, Alaska
 Badge – area non incorporata della Contea di Tulare in California
 Badger – città della Contea di Kingsbury, Dakota del Sud
 Badger – città della Contea di Webster, Iowa
 Badger – città della Contea di Roseau, Minnesota
 Badger – area non incorporata della città di Lanark nella Contea di Portage, Wisconsin
 Badger Hill – insediamento nella Contea di Nevada, California
 Badger Valley – valle sita nella Contea di Sauk, Wisconsin

Musica 
 Badger – gruppo musicale rock progressivo britannico
 Badger – EP dei The Figgs, del 2001

Persone 
 George Edmund Badger (1795-1866) – politico statunitense
 George Percy Badger (1815-1888) – missionario britannico
 Clarence G. Badger (1880-1964) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Sherwin Badger (1901-1972) – pattinatore artistico su ghiaccio statunitense
 Edward William "Ed" Badger (1932) – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense, professionista nella NBA
 Stephen Badger (1956) – ex nuotatore australiano

Televisione 
 Badger – serie televisiva poliziesca britannica (1999-2000)
 Brandon "Badger" Mayhew – personaggio secondario della serie televisiva statunitense Breaking Bad

Altro 
 Badger – personaggio protagonista dell'eponimo albo di fumetti edito dalla Capital Comics e dalla Image Comics
 Bristol Badger – aereo militare biposto, monomotore e biplano, sviluppato dall'azienda aeronautica britannica British and Colonial Aircraft Co. Ltd (dal 1920 Bristol Aeroplane Company)

Altri progetti